Chris Pike ist der Name folgender Personen:
 Chris Pike (Fußballspieler) (* 1961), walisischer Fußballspieler
 Chris Pike (Footballspieler) (* 1964), US-amerikanischer Footballspieler

Siehe auch:
 Christopher Pike